Adelaide International 1 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Adelaide International rozgrywany w dniach 3–9 stycznia 2022 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 521 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Australii